Los Guayos – comune del Venezuela nel Carabobo
Los Guayos – città del Venezuela nell'omonimo comune, nel Carabobo